Low in High Scool är ett studioalbum av Morrissey, utgivet 17 november 2017.

Låtlista 

 My Love I’d Do Anything For You
 I Wish You Lonely
 Jacky’s Only Happy When She’s Up On The Stage
 Home Is A Question Mark
 Spent The Day In Bed
 I Bury The Living
 In Your Lap
 The Girl From Tel-Aviv Who Wouldn’t Kneel
 All The Young People Must Fall In Love
 When You Open Your Legs
 Who Will Protect Us From The Police?
 Israel

Källor

Album av Morrissey
Musikalbum 2017
Engelskspråkiga musikalbum